Brulion –  rodzaj notesu
 Brulion – czasopismo literackie i kulturalne

zobacz też

 Brulion Bebe B. – powieść Małgorzaty Musierowicz